Э́ллери Куин (, также популярен вариант Квин) — творческий псевдоним двух американских писателей еврейского происхождения, кузенов: Фредерика Даннэя, настоящие имя и фамилия Даниэль Натан (20 октября 1905 — 3 сентября 1982), и Манфреда Б. Ли, настоящие имя и фамилия Эмануэль Леповски (11 января 1905 — 3 апреля 1971). Оба родились в Бруклине. Занимались литературно-издательской деятельностью. В 1929 году для конкурса в одном из журналов создали роман «Тайна римской шляпы», опубликованный в том же году под псевдонимом «Эллери Куин». Роман выиграл главный приз в размере 7500 долларов. В нём впервые появился главный герой их произведений — молодой писатель и сыщик-любитель Эллери Куин. Эллери — интеллектуал, который занимается расследованием преступлений, как правило, помогая своему отцу — инспектору полиции Нью-Йорка Ричарду Куину, причём «в отличие от традиционных детективных пар такого рода, роль Ричарда выписана с достаточным уважением и доброжелательностью».

Соавторы также писали под псевдонимом «Барнеби Росс» (цикл, где в качестве детектива выступает глухой актёр Друри Лейн) и позволили другим авторам издать ряд произведений под обоими этими своими псевдонимами. При этом те книги, где главным героем является Эллери Куин (написанные в основном Теодором Старджоном и Аврамом Дэвидсоном), рассматриваются как официальная часть наследия кузенов и перечислены в списке ниже. Из опубликованных под псевдонимами «Эллери Куин» или «Барнеби Росс» произведений, где не действует ни один из постоянных персонажей циклов, к официальному творчеству соавторов относят только книги, действительно написанные Даннеем и Ли.

Произведения «Эллери Куина» (включая написанные другими авторами) перестали выходить с кончиной Ли, после чего Данней сосредоточился только на издании детективного журнала «Ellery Queen’s Mystery Magazine», созданного соавторами ещё в 1941 году.

Творчество Даннея и Ли по стилю относится к «золотому веку детектива», причём их отличительной чертой является стремление к математичности сюжетных головоломок, сочетающееся с эрудицией в гуманитарных областях. Для некоторых послевоенных произведений характерны элементы психологического детектива и стремление к усилению реализма в описании сопутствующих преступлению событий.

Эллери Куин был вторым председателем Ассоциации детективных писателей США и занимал свой пост в 1945 году.

Переведенные на русский язык романы Даннея и Ли 
 Дом Брасса (англ.)
 
 Таинственный цилиндр, или 
 
 Тайна голландской туфли, или 
  (в другом переводе — Гроб с секретом)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Грозящая беда, или 
  (в другом переводе — Сердца четырёх)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Расследует инспектор Куин
 
 Последняя женщина в его жизни
 Неизвестная рукопись доктора Уотсона (в другом переводе — Шерлок Холмс против Джека Потрошителя)
 
 
 Девять месяцев до убийства
 Трагедия Х
 Трагедия Y
 Трагедия Z
 Последнее дело Друри Лейна
 Застеклённая деревня
 Я больше не коп
Латунный дом

Примечания

Ссылки 
 Ellery Queen, a website on deduction
 Произведения на aldebaran.ru

Вымышленные сыщики-любители
Авторы детективной прозы
Коллективные псевдонимы
Писатели США